sygnaturka (wieża) – mała wieża kościelna
 sygnaturka (dzwon) – rodzaj dzwonu na kościele
 sygnaturka (podpis) – podpis w Usenecie